Ludvig IV är namnet på flera regenter:

Ludvig IV av Tyskland
Ludvig IV av Frankrike
Ludvig IV, tysk-romersk kejsare
Ludvig IV av Hessen-Darmstadt

Regentnamn